ACTV est un sigle qui peut faire référence à :

 Antenne Centre Télévision, une chaîne de télévision belge ;
 Azienda Consorzio Trasporti Veneziano (en français, Consortium d'entreprise des transports vénitiens), une compagnie de transports vénitienne.